Pflichtgebet steht für:
 im Christentum Marientiden
 im Islam Salāt
 langes Pflichtgebet, mittleres Pflichtgebet und kurzes Pflichtgebet, siehe Bahaitum